Lövsta kan syfta på:

 Lövsta, Stockholm – ett område i stadsdelen Hässelby Villastad i Västerort inom Stockholms kommun
 Lövsta sopstation –  en anläggning för sopåtervinning i Lövsta
 Lövsta, Södertälje – en herrgård på Enhörnalandet i Ytterenhörna socken i Södertälje kommun
Lövsta, Norrtälje kommun - en småort i Norrtälje kommun
 Lövsta (Gotland) – en tätort i Gotlands kommun i Gotlands län
 Lövsta, Trosa kommun – en småort i Trosa kommun
 Lövsta IP - en idrottsplats i Östersund
 Lövsta – ett tidigare namn på en ort i Uppsala kommun, se Almunge
 Lövsta skola – en tidigare skola i Kyrkhamn i stadsdelen Hässelby i nordvästra Stockholm
 Lövsta tegelbruk – ett tidigare tegelbruk i nuvarande Södertälje kommun
 Funbo-Lövsta - en tidigare herrgård i Funbo socken, numera tillhörig SLU som Lövsta forskningscentrum
 Lövsta, Eds socken - En herrgård i Eds socken, Upplands-Väsby kommun
 Lövsta, Knista socken- En herrgård i Knista socken, Lekebergs kommun

Se även
 Lövstabruk –  en småort i Österlövsta socken i Tierps kommun
 Löfstad slott –även skrivet Lövstad – ett slott i Kimstads socken och Norrköpings kommun
 Västerlövsta
 Österlövsta